Tsjoejkova (dorp) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Jekaterina Tsjoejkova (1986-) - Russische skiër

Zie ook:
 Tsjoejkov